Harraß steht für:

Geographische Objekte
 Harraß (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Harraß (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Harraß (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Namensträger
 Ulli Harraß (* 1961), deutscher Journalist, Medienproduzent und Moderator.

Siehe auch:
 Harass
 Harras